Marez Oyens ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Christiaan de Marez Oyens (1845–1911), niederländischer Regierungsbeamter und Politiker (ARP)
 Tera de Marez Oyens (1932–1996), niederländische Komponistin